Als Fischgift werden Giftstoffe bezeichnet,

 die in der Fischerei zum Abfischen oder zur Eindämmung der Verbreitung verschiedener Fischarten verwendet werden, siehe Piscizid
 die in Fischen vor oder nach deren Tod gebildet werden und beim Verzehr zu Vergiftungen führen können, siehe Fischvergiftung
 die von Fischen zur Abwehr von Feinden oder zum Nahrungserwerb eingesetzt werden, siehe Giftfisch